Силовое поле — многозначный термин, употребляемый в следующих значениях:
 Силовое поле (физика) — векторное поле сил в физике;
 Силовое поле (научная фантастика) — некий невидимый барьер, основная функция которого — защита некоторой области или цели от внешних или внутренних проникновений.